Die 42. Volta Limburg Classic 2015 war ein niederländisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen fand am Samstag, den 4. April 2015, statt und mit Start und Ziel in Eijsden nach 198 km. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2015 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2015
Straßenradrennen in den Niederlanden